Sisyfos může být:

Sisyfos, postava z řecké mytologie
Český klub skeptiků Sisyfos
Neperiodický zpravodaj občanského sdružení Sisyfos, nepravidelný čtvrtletník Českého klubu skeptiků Sisyfos
Sisyfos Records, malé české hudební vydavatelství